Die Stella Artois Clay Court Championships 2001 sind ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. Juli 2001 in Budaörs stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Budaörs